In Nederland
 Bethlehemkerk (Amsterdam)
 Bethlehemkerk (Breda)
 Bethlehemkerk (Delft)
 Bethlehemkerk (Den Haag)
 Bethlehemkerk (Helmond)
 Bethlehemkerk (Hengelo)
 Bethlehemkerk (Hilversum)
 Bethlehemkerk (Hoogvliet)
 Bethlehemkerk (Leiden)
 Bethlehemkerk (Middelburg)
 Bethlehemkerk (Overschie)
 Bethlehemkerk (Scharendijke)
 Bethlehemkerk (Terneuzen)

Buiten Nederland
 Bethlehemkerk (Berlijn-Mitte)
 Bethlehemskerk (Berlijn-Neukölln)
 Bethlehemkerk (Neuschoo)
 Bethlehemkerk (Kopenhagen)
 Bethlehemkerk (Zwolle)

Zie ook 
 Bethlehemkapel (doorverwijspagina)